Титулу су освојили Јирген Мелцер и Ивета Бенешова победивши у финалу Махеша Бупатија и Јелену Веснину са 6:3, 6:2.

Носиоци 
Сви носиоци турнир почињу у другом колу.

  Боб Брајан /  Лизел Хубер (четвртфинале)
  Макс Мирни /  Јарослава Шведова (друго коло)
  Ненад Зимоњић /  Катарина Среботник (треће коло)
  Махеш Бупати /  Јелена Веснина (финале)
  Ајсам-ул-Хак Куреши /  Квјета Пешке (друго коло)
  Рохан Бопана /  Сања Мирза (четвртфинале)
  Филип Печнер /  Барбора Захлавова Стрицова (друго коло)
  Данијел Нестор /  Џан Јунгжан (полуфинале)

<ol start="9">
 Јирген Мелцер /  Ивета Бенешова победници
 Дик Норман /  Лиса Рејмонд (друго коло)
 Марк Ноулс /  Нађа Петрова (треће коло)
 Данијеле Брачали /  Флавија Пенета (повукли се)
 Франтишек Чермак /  Луција Храдецка (друго коло)
 Леандер Паес /  Кара Блек (четвртфинале)
 Анди Рам /  Меган Шонеси (треће коло)
 Давид Мареро /  Андреа Хлавачкова (друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Вимблдон 2011 — мушкарци појединачно
 Вимблдон 2011 — жене појединачно
 Вимблдон 2011 — мушки парови
 Вимблдон 2011 — женски парови

Спољашње везе 
 Жреб

Вимблдон 2011.